Rosetta est primitivement un prénom féminin ou bien la transcription en anglais de l'arabe . Ce terme a pris ensuite d'autres significations.

Désignation de personnes

Prénom 
Rosetta est comme Rosette un prénom féminin, une variante de Rose. Il est notamment porté par :
 Rosetta LeNoire (1911-2002), une actrice et scénariste américaine ;
 Rosetta Loy (1931-2022), écrivain italienne ;
 Rosetta Tharpe (1915-1973), une chanteuse et musicienne de gospel et de blues américaine ;
 Patricia Carli (1938-), née Rosetta Ardito, une chanteuse italienne ;
 Piper Laurie (1932-), née Rosetta Jacobs, une actrice américaine.

Patronyme 

 Virginio Rosetta (1902-1975), un footballeur italien.

Culture et société

Cinéma 
 Rosetta est un film des frères Dardenne de 1999.

Économie 
 Le Plan Rosetta ou Convention de premier emploi est une mesure pour l'emploi en Belgique, inspirée du film homonyme des frères Dardenne.

Musique 
 Hey Rosetta! est un groupe indie canadien.
 Rosetta est un groupe de sludge metal atmosphérique américain.

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 La sonde Rosetta est une sonde spatiale conçue par l'Agence spatiale européenne (ESA), avec pour objectif de récolter des informations sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko.
 (16543) Rosetta est un astéroïde.

Informatique et linguistique 
 Rosetta@home est un projet de calcul distribué pour déterminer la structure de protéines. Il utilise le système BOINC.
 Rosetta Stone est une gamme de logiciels d'apprentissage des langues étrangères.
 Rosetta est un système de traduction multilangues pour Ubuntu.
 Rosetta est un programme informatique Powerpc/Apple.
 Le Rosetta Project est un projet de collaboration entre spécialistes du langage.

Toponyme 

 Rosetta, le nom anglais de la ville de Rosette en Égypte, dérivé du nom Rashid ;
 Rosetta, une banlieue de Hobart en Tasmanie (Australie).